Antoni Roldós i Baleta (1842-1909), capità català de la marina mercant.
 Rafael Roldós i Viñolas (1846-1918), publicista català.
 Jaume Roldós i Baleta (1861-1927), capità català de la marina mercant, establert a l'Equador; germà d'Antoni Roldós i Baleta.
 Mercè Roldós i Freixes (1910-1989), pianista i pedagoga musical catalana.
 Jaime Roldós Aguilera (1940-1981), polític equatorià i president de l'Equador; net de Jaume Roldós i Baleta.
 León Roldós Aguilera (1942), advocat i polític equatorià; germà de Jaime Roldós Aguilera.
 Martha Roldós Bucaram (1963), economista i política equatoriana; filla de Jaime Roldós Aguilera.
 Santiago Roldós Bucaram, periodista i escriptor equatorià, fill de Jaime Roldós Aguilera.